Poppengrün ist der Ortsname von:
 Poppengrün (Neustadt/Vogtl.), Ortsteil der Gemeinde Neustadt/Vogtl. im Vogtlandkreis in Sachsen
 Poppengrün (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof in Bayern